Літня Універсіада 1993 — XVII літня Універсіада, була проведена у Баффало (США) з 8 по 18 липня 1993 року. У змаганні брало участь 3 582 атлета з 118 країн світу (на момент проведення універсіади — безперечний рекорд). Основні заходи (відкриття, закриття та деякі види змагань) пройшли на стадіоні Університету Буффало.

Медальний залік

Посилання 
 Результати Універсіади — 1993
 Історія універсіад — сайт FISU 

Літні універсіади
Липень 1993
1993 у США
Спортивні події 1993
Спорт Баффало